Stockmarr ist der Familienname folgender Personen:

 August Ludwig Stockmarr (1794–1889), preußischer Generalleutnant
 Friedrich Wilhelm Stockmarr (1833–1923), preußischer General der Infanterie
 Johanne Stockmarr (1869–1944), dänische Pianistin

Siehe auch:
 Stockmar